Plusieurs bâtiments italiens portent le nom de Palazzo del Podestà :
 Palazzo del Podestà (Bologne)
 Palazzo del Podestà (Città di Castello)
 Palazzo del Podestà (Mantoue)
Palazzo del Podestà (Bergame)
Palazzo del Podestà (Parme)
 Palazzo del Podestà (Montecatini Alto)
 Palazzo del Podestà à Rimini
 Palazzo del Podestà (Pise)